El término de origen sánscrito yogui o yogī puede referirse a:

 un yogui, practicante de yoga; o 
 el Oso Yogui (1958-), un personaje estadounidense de dibujos animados.